Грабарь:
 Граба́рь — диалектное название землекопа.

Фамилия 
 Грабарь, Александр Александрович (1883—1959) — русинский орнитолог.
 Грабарь, Владимир Эммануилович (1865—1956) — российский и советский юрист.
 Грабарь, Игорь Эммануилович (1871—1960) — российский и советский художник, искусствовед, лауреат Сталинской премии первой степени.
 Грабарь, Константин Леонтинович (1877—1938) — политик и государственный деятель Подкарпатской Руси.
 Грабарь, Ольга Адольфовна (1843—1930) — общественный деятель.
 Грабарь, Пётр Николаевич (1898—1986) — французский иммунолог.
 Грабарь, Эммануил Иванович (1831—1910) — русинский и венгерский общественный деятель, юрист, депутат венгерского парламента Австро-Венгрии.

Двойные фамилии 
 Грабарь-Пассек, Мария Евгеньевна (1893—1975) — филолог и переводчик античной литературы.

См. также 
 
 Дело Ольги Грабарь